Porcheddu – piatto tradizionale sardo
 Giovanni Antonio Porcheddu – ingegnere italiano
 Giuseppe Porcheddu –  illustratore, ceramista e pittore italiano

Pagine correlate 
 Porceddu (disambigua)